Огуни:
 Огуни — посёлок в Японии, находящийся в префектуре Кумамото.
 Огуни — посёлок в Японии, находящийся в уезде Нисиокитама префектуры Ямагата.